Rozruchy religijne w Poznaniu (1546)
 Rozruchy religijne w Poznaniu (1845)

Zobacz też